Ружбеляк:
 Ружбеляк — опустевшая деревня в Куженерском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Ружбеляк — деревня в Куженерском районе Республики Марий Эл, Россия.